Хоккейные игры LG 2011 прошли с 10 по 13 февраля 2011 года.

Турнир был частью хоккейного Евротура и прошёл в Стокгольме на Глобен-Арене.

Выставочный матч Россия — Финляндия был сыгран в городе Мытищи в России.

Таблица 

М — сыграно матчей, В — выигрыш, ВО — выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыш в овертайме или по буллитам, П — проигрыш, Ш — разница шайб, О — очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным — по буллитам.

Матчи

Статистика

Набранные очки

Рейтинг вратарей

Индивидуальные награды

Лучшие игроки 
 Лучший вратарь:  Стефан Лив
 Лучший защитник:  Магнус Йоханссон
 Лучший нападающий:  Максим Рыбин

Символическая сборная 
 Вратарь:  Стефан Лив
 Защитники:  Магнус Йоханссон —  Маттиас Экхольм
 Нападающие:  Дик Аксельссон —  Йонас Андерссон —  Максим Рыбин

Победитель Хоккейных игр LG

Ссылки 
 Хоккейные игры LG на сайте ФХР
 Сайт Шведского хоккейного союза

2011
2011 год в хоккее
Спорт в Швеции в 2011 году
Февраль 2011 года
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спортивные соревнования в Мытищах
Спорт в России в 2011 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России